V 2. české hokejové lize hraje  28 klubů (sezona 2022/2023) rozděleních do dvou skupin (východ a západ).
Některé kluby spolupracují s týmy s Extraligy ledního hokeje nebo z první hokejové ligy.

Počet účastí 

2. česká hokejová liga